El nombre vint (20) en nombres romans, referit per exemple al 
 La combinació cromosòmica XX
 Jamie xx (nascut el 1988), músic anglès
 The xx, una banda anglesa
 Legio XX Valeria Victrix, la vintena legió de l'Imperi Romà

Vegeu també 
 X (desambiguació)
 XXX (desambiguació)
 XXXX